Gammelbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammelbodtjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Gammelbodtjärnarna, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Gammelbodtjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (13,1 ha)
Gammelbodtjärnen (Gnarps socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (6,47 ha)
Gammalbodtjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706092-141756), sjö i Krokoms kommun, 
Gammalbodtjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706112-141795), sjö i Krokoms kommun, 
Gammalbodtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (7,53 ha)
Gammalbodtjärnarna, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Gammelbodtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gammel-Bodtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gammelbodtjärnen (Torps socken, Medelpad, 693574-151771), sjö i Ånge kommun,  (11,6 ha)
Gammelbodtjärnen (Torps socken, Medelpad, 693601-152071), sjö i Ånge kommun,  (1,68 ha)
Gammelbodtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn